Тыва — гидроним.

 Тыва (приток Верхней Лупьи) — река в Архангельской области России
 Тыва (приток Одры) — река в Польше